Ashland este numele unei proprietăți din statul  a senatorului și omului de stat al secolului al 19-lea Henry Clay. Datorită renumelui lui Clay, atât în Statele Unite cât și în lume, numele a fost adoptat ulterior pentru a denumi multe locuri.

Comitatul Ashland, conform originalului din engleză, Ashland County, se poate referi la

 Comitatul Ashland, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Ashland, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 

 Ashland (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii